Альдеануэва-де-Эбро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфаро. Занимает площадь 39,08 км². Население 2819 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи